Bellasi je nekdanje švicarsko-italijansko moštvo Formule 1, ki je v prvenstvu sodelovalo med sezonama  in . Moštvo je sodelovalo na dvanajstih dirkah in ni osvojilo prvenstvenih točk. Edini dirkač moštva je bil Silvio Moser.

Popoln pregled rezultatov 
(legenda) 

Konstruktorji Formule 1
Moštva Formule 1
Športna moštva, ustanovljena leta 1970
Športna moštva, razpuščena leta 1971